Фейг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фейг, Георг (1899—1970) — немецкий военный.

См. также 
 Фиг, Пол (род. 1962) — американский режиссёр, сценарист и актёр.